Владимиров (Владимирова) — російське прізвище. Відомі носії:
Владимиров
 Владимиров Андрій Гаврилович (* 1946) — радянський, український оператор.
 Владимиров Борис Григорович (1934—2011) — партійний діяч, журналіст. Член Центральної Ревізійної комісії КПРС у 1986—1990 роках.
 Владимиров Володимир Борисович (1890 — ?) — радянський партійний і профспілковий діяч. Кандидат у члени ЦК КП(б)У (1925—1930).
 Владіміров Володимир Володимирович (1975) — російський політичний і партійний діяч. Губернатор Ставропольського краю.
 Владимиров Ігор Петрович (1919—1999) — радянський актор та режисер театру і кіно, педагог. Народний артист СРСР (1978).
 Владимиров Леонід Володимирович (1924—2015) — радянський журналіст, письменник, перекладач, дисидент.
 Владимиров Леонід Семенович (1895—1938) — радянський державний діяч, директор Харківського паровозобудівного заводу, директор Уралмашзаводу. Член ВУЦВК, член ВЦВК 16-го скликання.
 Владимиров Мирон Костянтинович (1879—1925) — український радянський партійний і державний діяч.
 Владимиров Михайло Борисович (* 1976) — російський актор театру та кіно. Ведучий актор Московського академічного театру сатири.
 Владимиров Олександр Аркадійович (* 1952) — професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри медичної реабілітації.
 Владимиров Петро Володимирович (1854—1902) — російський історик літератури.
 Владимиров Роман Володимирович (1906—1968) — секретар ЦК ВЛКСМ та 1-й секретар Ленінградського обласного комітету ВЛКСМ, 1-й секретар Петрозаводського міського комітету ВКП(б), член ЦВК СРСР.
 Владимиров Сергій Сидорович (1907—1981) — український радянський художник і педагог.
 Владимиров Юрій Якович (1925—1978) — радянський композитор, перший голова (засновник) Далекосхідного відділення Спілки композиторів СРСР.
Владимирова
 Владимирова Валентина Харлампіївна (пошир. вар. Владі́мірова; 1927—1994) — радянська актриса театру та кіно. Заслужена артистка РРФСР (1969).
 Владимирова Варвара Ігорівна (* 1968) — радянська, російська актриса кіно і театру.
 Владимирова Нінель Василівна (1928—2009) — учений-літературознавець і перекладач.
 Владимирова Олена Іванівна (* 1945) — майстриня монументально-декоративного мистецтва, килимарства, заслужена діячка мистецтв України

Див. також 
 Владіміров

Примітки 

Російські прізвища